Glasur har flere betydninger

 Glasur (mad) – sukkerovertræk på kager 
 Keramisk glasur – glasmasse der påføres keramik og tegl 

sv:Glasyr